Die Internationale Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2016 waren ein Damen-Tennisturnier in Vaihingen, einem Stadtbezirk von Stuttgart. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 27. Juni bis 3. Juli 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Stuttgart
Vaihingen (Stuttgart)